Schwarzenburg steht für:

 Amtsbezirk Schwarzenburg, ehemaliger Amtsbezirk des Kantons Bern, Schweiz
 Schwarzenburg BE, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Schwarzenburg (Heideblick), Ortsteil der Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Burg Schwarzenbourg, Burgruine bei Griesbach-au-Val, Elsass, Frankreich
 Schwarzenburg (Breisgau), Burgruine bei Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Burg Schwarzenburg, Burgruine nahe Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Burg Schwarzenburg, Burgstall bei Blöcktach (Gemeinde Friesenried/Allgäu), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwarzenburg (Lockweiler), Burgstall bei Wadern-Lockweiler, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Burg Schwarzenburg, Burgstall bei Nöstach (Gemeinde Altenmarkt an der Triesting) mit Ruine von Wehrkirche (spätere Überbauung), Niederösterreich
 Schwarzenburg, ehemaliges Gebäude im Landschaftsschutzgebiet Landschaftsteil Schwarzenbachtal in Flensburg, Schleswig-Holstein

Familienname:
 Schwarzenburger (Adelsgeschlecht), oberpfälzer Adelsgeschlecht von Edelfreien
 Schwarzenburger (Adelsgeschlecht), Allgäuer Adelsgeschlecht von Rittern/Ministerialen
 Schwarzenburger (Adelsgeschlecht), Niederösterreichisches Adelsgeschlecht von Edlen

 Heinrich von Schwarzenburg/Oberpfalz (erwähnt um 1054)
 Friedrich I. von Schwarzenburg/Oberpfalz, (* um 1075; † 1131), Erzbischof von Köln

Siehe auch:
 Schwarzburg
 Schwarze Burg
 Schwarzenberg